Баяут () — городской посёлок, административный центр Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана.

История 
В 1961—1991 годах носил название Димитровское. Статус посёлка городского типа был присвоен в 1984 году.

География 
Посёлок расположен в 11 км от железнодорожной станции Фархад (на линии Хаваст — Коканд).

Население

Известные уроженцы 
 Халима Худайбердиева (1947—2018) — советская и узбекская поэтесса, журналист, редактор, общественный деятель, народный поэт Узбекистана (1992).

Примечания 

Переименованные населённые пункты Узбекистана
Посёлки городского типа Сырдарьинской области